Гванцела́дзе () — грузинская фамилия:
 Гванцеладзе, Анна Александровна (род. 1993) — российская шахматистка.
 Гванцеладзе, Владимир Васильевич (1919—1970) — сапёр, Герой Советского Союза.
 Гванцеладзе, Гурам Леванович (род. 1937) — советский футбольный арбитр.
 Гванцеладзе, Давид (1937—1984) — советский борец, бронзовый призёр Олимпийских игр. 
 Гванцеладзе, Теймураз (род. 1951) — грузинский филолог, специалист по абхазоведению.